Follow the Leader (1930), Amerikaanse film uit 1930
 Follow the Leader (1944), Amerikaanse film uit 1944
 Follow the Leader (Korn), album van de Amerikaanse band Korn
 Follow the Leader (album), album van het rapduo Eric B. en Rakim
 Follow the Leader (The Soca Boys), lied van de Nederlandse band The Soca Boys
 Follow the Leader (Wisin Y Yandel), single van het Puerto Ricaanse duo Wisin Y Yandel